Die Abkürzung MFC steht für:

 Microsoft Foundation Classes, eine Sammlung von Klassenbibliotheken von Microsoft
 Manulife Financial Corporation, ein kanadisches Versicherungsunternehmen
 Masterconsultant in Finance, ein finanzwirtschaftlicher Berufsabschluss
 Memory Flow Controller beim Cell-Prozessor, siehe Cell (Prozessor)
 Middlesbrough Football Club, ein englischer Fußballverein, dt. FC Middlesbrough
 Model Following Control, ein Begriff aus der System Dynamics
 Modellflugclub; siehe Modellbauverein
 Multi-Function Centre, eine Reihe von Multifunktionsdruckern des Herstellers Brother, siehe Multifunktionsgerät
 Macro Fiber Composite, ein Verbundwerkstoff aus Keramikfasern und organischem Binder
 Microbial Fuel Cell, eine Bio-Brennstoffzelle
 Mass Flow Controller, ein Massendurchflussregler
 Mehrfrequenzcode, eine andere Bezeichnung des Mehrfrequenzwahlverfahrens in der Telefonie
 Merge From Current, die Übernahme von Code aus FreeBSD-CURRENT nach -STABLE
 Munich Kangaroos Football Club e.V., Australian-Rules-Football-Club aus München
 Multi Function Camera, (Deutsch: Vielseitigkeitskamera), Fahrerassistenzsystem u. a. zur optischen Erkennung von Abstand, Verkehrszeichen, Bremslichtern und Fahrbahnmarkierungen in Personenkraftwagen
 Micro-Fulfillment Center, in der Logistik ein kleines städtisches Verteiler-Zentrum für die Zustellung von (Schnell-)Lieferdiensten auf der letzten Meile.

MFC